

Personen 
 John Adams (politicus) (1735-1826), de tweede president van de Verenigde Staten
 John Adams (muiter) (1766-1829), een muiter van HMS Bounty
 John Quincy Adams (1767-1847), de zesde president van de Verenigde Staten, zoon van de tweede president
 John Couch Adams (1819-1892), een Britse wiskundige en astronoom
 John Bodkin Adams (1899-1983), een Britse arts en moordverdachte
 John Adams (natuurkundige) (1920–1984), algemeen directeur van CERN en ontwerper van deeltjesversnellers
 John H. Adams (NRDC) (1936), milieuactivist, oprichter van het Natural Resources Defense Council
 John Adams (geograaf) (1938), Engels aardrijkskundige
 John Adams (componist) (1947), een Amerikaanse componist van minimal music en opera's
 John Luther Adams (1953), een Amerikaanse componist
 John Adams (golfer) (1954), Amerikaans golfer
 John Adams (judoka) (1960), judoka uit de Dominicaanse Republiek
 John Adams (jazzmuzikant), Brits jazzmuzikant

Overige betekenissen 
 John Adams (boek), een biografie van politicus John Adams door David McCullough
 John Adams (televisieserie), een serie van HBO